est une expression anglaise signifiant « la dernière valse ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film allemand d'Arthur Robison sorti en 1927 ;
 The Last Waltz, film français de Leo Mittler sorti en 1936 ;
 , version britannique du précédent, réalisée par Leo Mittler et  sortie en 1936 :
 La Dernière Valse (The Last Waltz), film de Martin Scorsese sorti en 1978.

Série télévisée 

 , titre original de Tragiquement imparfait,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Revers de fortune,  de la  de  ().

Musique 

 The Last Waltz, single de Engelbert Humperdinck sorti en  ;
 , album de  sorti en 1978
 , réédition de l'album précédent sorti en 2002.

Voir aussi